VZO steht für:
 Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland
 Verkehr zum optimalen Zeitpunkt (Reproduktionsmedizin)

VZO